Top Gear может означать:

 Top Gear — телепередача.
 Top Gear: USA — телепередача, спинофф английской версии
 Top Gear: Australia — версия программы «Top Gear»
 Top Gear. Русская версия — версия этой телепрограммы в России
 Top Gear (журнал) — автомобильный журнал
  — видеоигра.
 Top Gear 2 — видеоигра 1993 года
 Top Gear Live — шоу

См. также 

 Список эпизодов телепередачи «Top Gear»
 Наперегонки к северному полюсу — один из эпизодов программы